Condor - aves falconiformes que podem pertencer a duas espécies
 Condor-da-califórnia (Gymnogyps californianus) - espécie dos Estados Unidos
 Condor-dos-andes (Vultur gryphus) - espécie andina

Localidades 

 Condor (Rio Grande do Sul) - município
 Condor (Belém) - bairro

Empresas/Marcas 
 Condor Tecnologias Não-Letais - fabricante de armas não-letais do estado do Rio de Janeiro
 Condor Music - fabricante de instrumentos musicais
 Relógios Condor - fabricante de relógios de pulso, pertecente ao grupo Dumont SAAB
 Condor Flugdienst - companhia de aviação alemã
 Syndicato Condor - extinta empresa aérea do Brasil
Supermercados Condor - rede de supermercados do Paraná

Outros 
Condor (filme) - documentário brasileiro de 2007 sobre a Operação Condor
Condor (Marvel Comics)
Condor (míssil)
Condor (moeda) - antiga moeda e unidade monetária do Chile
Condor (ópera) - obra de Carlos Gomes

Ver também 
 Operação Condor - colaboração entre os vários regimes militares da América do Sul
 The Condor - jornal científico norte-americano sobre ornitologia

Desambiguação